Siergiej Dienisow (ur. 1909, zm. 1971) – radziecki dowódca wojskowy, generał porucznik lotnictwa
 Siergiej Dienisow (ur. 1956) – radziecki żużlowiec
 Siergiej Dienisow (ur. 1990) – rosyjski hokeista